Веслачка такмичења на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржана су по 26. пут у оквиру олимпијског програма. Трке се одржавају од 28. јула до 4. августа у веслачком центру Итон Дорни који се налази на 40 км западно од Лондона, у близини Виндзорског замка. Учествовало је укупно 550 такмичара из 58 земаља (353 мушкарца и 197 жена) који су се такмичили у укупно 14 дисциплина - 8 у мушкој и 6 у женској конкуренцији.

Учесници 
Према правилима ФИСА, сваки НОК има право на једна чамац у свих 14 дисциплина. Највећи број посада учешће на играма обезбедио је захваљујући пласману на Светском првенству које је у августу и септембру 2011. одржано на Бледу у Словенији. Преостале квоте попуњене су преко континенталних квалификација и светске олимпијске регате вожене у Луцерну (Швајцарска).

Сатница

Регате 
Такмичења су се одржала у укупно 14 дисциплина, 8 у мушкој и 6 у женској конкуренцији. Као код свих веслачких такмичења, тако и у олимпијском програму такмичења су се одвијала у две врсте чамаца тешки и лаки, уз две веслачке технике Свип када веслачи користе по једно весло и Скул када један веслач весла са два весла. Скул дисциплина обухвата мушке и женске скифове (сингл), двојце, лаке двојце и четверце. Свип веслање обухвата мушке и женске двојце и осмерце, те четверац и лаки четверац без кормилара за мушкарце.

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Види још 
 Веслање
 Веслање на Летњим олимпијским играма
 Итон Дорни

Референце

Спољашње везе 

 Веслање на сајту ЛОИ 2012.
 -{"London 2012 Olympics: rowing guide".  The Telegraph. 14 February 2011.}-

Веслање на Летњим олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма 2012.
Веслање на Летњим олимпијским играма 2012.